

Населені пункти та їхні частини
 Сулув — гміна в Замойському повіті Люблінського воєводства
 Сулув — село в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Сулув — село в гміні Сулув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Сулув — село в гміні Жепін Слубицького повіту Любуського воєводства
 Сулув — село в гміні Біскупіце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Сулув — осада в гміні Мілич Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства

Примітки